Суперкубок УЄФА 2014 — 39-й розіграш Суперкубка УЄФА, у якому зіграли переможець Ліги чемпіонів 2013–2014 «Реал Мадрид» та переможець Ліги Європи 2013–2014 «Севілья». Гра відбулася 12 серпня 2014 року на стадіоні «Кардіфф Сіті Стедіум», у Кардіффі, Уельс. «Реал Мадрид» переміг з рахунком 2-0 і вдруге в своїй історії став володарем цього трофею, обидва голи забив Кріштіану Роналду.

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Склади команд

Примітки 

2014 у футболі
2014
Спорт у Кардіффі
Серпень 2014